BNQ steht für:
 Bibliothèque nationale du Québec, siehe Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 Baganga Airport (IATA-Code), Flughafen von Baganga, Provinz Davao Oriental, Insel Mindanao, Philippinen

bnq steht für:
 Bantik (ISO-639-3-Code), eine der Sangir-Sprachen

Abkürzung